Ochavo bezeichnet

 eine Rechnungsmünze, siehe Ochavo (Münze)
 ein kleines historisches Maß, siehe Ochava